Palazzo Rinuccini – palazzo in via Santo Spirito, Firenze
 Palazzo Rinuccini – palazzo in via de' Cimatore, Firenze
 Palazzo Rinuccini – palazzo di Napoli
 Palazzo Rinuccini – palazzo di Siena